Niemcy:
 Herxheim – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Herxheim am Berg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Herxheim bei Landau/Pfalz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße